Fusicoccum — рід грибів родини Botryosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1829 року.

Класифікація 
До роду Fusicoccum відносять 192 видів:

Примітки

Джерела 
 Corda, A.C.J. 1829. Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands. 2-9:105-136 - P.111

Роди грибів